Morellet peut désigner :

Patronyme 
 Alphonse Morellet (1809-1875), homme politique français.
 André Morellet (1727-1819), homme d'Église, écrivain, encyclopédiste et traducteur français. 
 François Morellet (1926-2016), peintre, graveur et sculpteur français.
 Hippolyte Morellet (1843-1927), homme politique et magistrat français. 
 Jean-Claude Morellet (1946- ), journaliste français, romancier, motard et pilote automobile, concepteur et organisateur de rallyes-raids, ancien directeur du Paris-Dakar.

Homonymie de patronyme
Patronyme français